Ricardo dos Santos :
 Ricardo dos Santos (né en 1994), athlète portugais,
 Ricardo dos Santos (1990-2015), surfeur brésilien